Max Miller (1894-1963) – comico e attore britannico
 Max Miller (1911-1085) – musicista statunitense
 Max Miller (1918-1992) – regista statunitense
 Max Miller (1988) – politico statunitense
 Max Miller – lottatore statunitense